Joseph Stanislaus Albach – francescano e presbitero tedesco
 Peter Albach – politico tedesco
 Rosemarie Magdalena Albach-Retty, nota come Romy Schneider – attrice austriaca naturalizzata francese
 Rosa Albach-Retty – attrice austriaca
 Wolf Albach-Retty – attore austriaco